— феномен японской морфонологии, при котором в некоторых ситуациях глухой начальный согласный корня становится звонким, если перед корнем стоит другой корень или приставка. В современном японском языке рэндаку встречается часто, но в значительной степени непредсказуем. Типичный пример — названия японских азбук  и . Один и тот же корень (ка, ) в первом слове читается с глухой «к», а во втором слове происходит рэндаку, и «к» превращается в звонкую «г».

При рэндаку происходят следующие изменения согласных звуков:  → ;  →  или ;  и  → ;  → ;  → ; ,  и  → . Последнее, не совсем понятное изменение объясняется тем, что в среднеяпонском языке современным звукам / соответствовал . В системе Поливанова эти изменения пишутся как твёрдая «с» и «ц» → «дз»; твёрдая «т» → «д»; «сь» и «ть» → «дзь»; «к» → «г»; «х» и «ф» → «б». В ромадзи это s, ts → z; t → d; k → g; sh, ch → j; h, f → b.

Правила рэндаку

Закон Лаймана 
Самое известное правило рэндаку. Названо в честь американского лингвиста Бенджамина Лаймана, первого западного учёного, который исследовал этот феномен. Закон Лаймана гласит, что если в корне уже есть звонкий шумный согласный (б, г, д, дз), то корень не подвергается рэндаку. Пример:
  +  = ; но
  +  = 
Рэндаку происходит в 60 % слов, в которых он возможен по закону Лаймана.

Сложносоставные слова 
Правило рэндаку в сложносоставных словах было впервые сформулировано Оцу в 1980 году. В изложении Кубодзоно оно звучит так: если за A следует B, но при этом B не командует A, то B обычно не подвергается рэндаку. Иными словами: в слове ABC, где BC образует одну смысловую единицу, B не подвергается рэндаку (но C может подвергаться рэндаку от B). Пример:
 ( + ) +  = ; но
  + ( + ) = 

Из этого правила есть ряд исключений, например:  + ( + ) = .

Редупликация корня 
При редупликации корня для образования множественного числа или для интенсификации, рэндаку происходит всегда (если разрешено законом Лаймана). Примеры:
  +  = ;
  +  = ;
  +  = .

Но при редупликации звукоподражания рэндаку никогда не происходит:
  +  = ;
  +  = .

Заимствованные корни 
Как правило, корни, заимствованные из китайского или из европейских языков, не подвергаются рэндаку. Но существует ряд исключений. В частности, подвергаются рэндаку слова , заимствовано из португальского) и , заимствовано из китайского; например: .

Двандва 
В  (соединительных сложных словах, то есть в словах, в которых логическую связь между составными морфемами по-русски можно выразить соединительным союзом) рэндаку обычно не происходит. Примеры:
  +  = ;
  +  = ;
но ср.:
  +  = .

Частные правила 
Существуют корни, которые всегда подвергаются рэндаку, например  и .

Существуют корни, которые практически никогда не подвергаются рэндаку, например  и .

Существуют корни, которые подвергаются рэндаку в зависимости от слога непосредственно перед корнем. Например, для корня  существует следующая закономерность:
 рэндаку не происходит после слога со звонким придыхательным согласным;
 рэндаку обычно не происходит после слога с аппроксимантом (р, в);
 рэндаку обычно происходит после слога с глухим или носовым согласным (всегда после «т» и «с», и часто после «к»).

Похожие правила действуют для ряда других корней, в том числе , , .

Также существуют корни, которые подвергаются рэндаку в зависимости от числа мор (в коротком слоге одна мора, а в длинном слоге две) в слове. Например, корень  подвергается рэндаку тогда и только тогда, когда в слове 4 или более моры.

См. также 
 Сандхи

Примечания

Литература 
 
 Haruo Kubozono Rendaku: Its domain and linguistic conditions. С. 5—24.
 
 
 

Морфология (лингвистика)
Фонология японского языка